Оле́г Михе́ев:
 Михеев, Олег Васильевич (род. 1959) — фотограф.
 Михеев, Олег Леонидович (род. 1967) — депутат Государственной думы РФ.